Weathers es un apellido, y se puede referir a:
 Beck Weathers (nacido 1946), patólogo 
 Carl Weathers (nacido 1948), actor y jugador de fútbol
 Barbara Weathers  (nacida en 1963), cantante de R&B y soul
 Weathers, una banda estadounidense.